bułat – rodzaj broni białej
 bułat – rosyjska nazwa stali damasceńskiej
 Bułat – męskie imię pochodzenia gruzińskiego
 Bułat – nazwisko, m.in.:
 Andrzej Bułat (1948-2020) – polski dziennikarz
 Boris Bułat (1912-1984) – radziecki wojskowy, dowódca partyzancki
 Iwan Bułat (1896-1938) – radziecki działacz państwowy i partyjny
 Jakub Bułat (ur. 1956) – polski etnograf i księgarz, działacz opozycji demokratycznej w PRL
 Jarosław Bułat (1904-1999) – urzędnik państwowy II Rzeczypospolitej i sektora górnictwa w PRL
 Józef Bułat (zm. 1940) – major 6. pułku Legionów, lekarz, zamordowany w Charkowie
 Karolina Bułat (ur. 1975) – polska tenisistka
 Władimir Bułat (1922-2008) – radziecki wojskowy, sierżant, Bohater Związku Radzieckiego
 Wojciech Bułat (1931-2020) – polski historyk
 bułat (Luciobarbus capito) – ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae)
 Bułat – oddział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej
 BM Bułat - ukraiński czołg podstawowy

de:Bulat
fr:Bulat
ru:Булат
sv:Bulat
uk:Булат